Parque Nacional de Pacaás Novos
 Serra dos Pacaás Novos

Desambiguações de topônimos